Maclovio Herrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maclovio Herrera, Baja California, Tecate, 
 Maclovio Herrera, Chihuahua, Hidalgo del Parral, 

Robotskapade Mexikoförgreningar